Сен-Жульє́н-сюр-Вейль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен. Населення —  осіб (2011).

Географія 
Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний схід від Парижа, 50 км на північ від Ліона, 22 км на захід від Бург-ан-Бресса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 270 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 731,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Жульєн-сюр-Вейль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ен